Сипово — название нескольких населённых пунктов:
 Сипово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Сипово — деревня в Островском районе Псковской области.